Рябоко́нь — українське прізвище. Відомі носії:

Носії 
 Рябоконь Василь:
 Рябоконь Василь Васильович (1963—2014) — підполковник МВС України, розстріляний терористами на Донбасі 2014-го.
 Рябоконь Василь Петрович — український вчений.
 Рябоконь Василь Федорович — діяч козацького повстанського руху на Кубані.
 Рябоконь Григорій Никонович — репресований під час Великого терору.
 Рябоконь Олег:
 Рябоконь Олег Васильович — український політичний діяч.
 Рябоконь Олег Всеволодович (нар. 1939) — радянський і російський кінорежисер, сценарист.
 Рябоконь Олександр Дмитрович — український футболіст та тренер.

Див. також 
 Рябокінь — споріднене прізвище

Українські прізвища